Jucheon-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jucheon-myeon, Yeongwol-gun, socken i Yeongwol-gun, Gangwon, 
 Jucheon-myeon, Jinan-gun,  socken i Jinan-gun, Norra Jeolla, 
 Jucheon-myeon, Namwon, socken i Namwon, Norra Jeolla,